Operation Body Count — шутер от первого лица, разработанный и изданный компанией Capstone Software в 1994 году.

Игрок управляет бойцом спецподразделения «Государственного штурмового отряда» (), которому предстоит проникнуть в захваченное террористами здание ООН и уничтожить их. Игра включает в себе 40 уровней и начинается с катакомб, где первыми врагами игрока являются мыши-мутанты и монстры, вылезающие из зелёной воды. В дальнейшем он вместе с напарниками (которых можно также убить) проникает в здание и уничтожает террористов. В последнем уровне игроку предстоит сразиться с главарём террористической организацией — неким Виктором.

В игре арсенал оружия состоит из дробовика c бесконечными патронами, Узи, Галила, гранатомёта и огнемёта.

Кроме террористов и мутантов, в игре используется ещё один противник — вражеская установка, вмонтированная в потолок и передвигающаяся по нему. Также в игре встречаются объекты на полу в виде «мин», наступив на которые игрок теряет запас здоровья или же сразу же умирает (они же могут быть спрятаны в некоторых вражеских трупах).

Игра основана на модифицированном движке Wolfenstein 3D engine и имеет ряд нововведений. Появилась возможность уничтожить некоторые неподвижные объекты при помощи оружия (чаще всего это может быть стекло) и оставлять на стенах следы пуль.

Критика 

Игра получила смешанные отзывы среди игровых изданий. PC Gamer присудила игре 64 %, раскритиковав «плоских» врагов, невыразительное оружие и слишком тёмные текстуры, в которых практически ничего не видно.

Примечания 

Компьютерные игры 1994 года
Игры для DOS
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, разработанные Capstone Software